Steudtner ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Steudtner (1896–1986), deutscher Architekt
 Peter Steudtner (* 1971), deutscher Menschenrechtsaktivist
 Sebastian Steudtner (* 1985), deutsch-österreichischer Surfer

Siehe auch:
 Steudner